

Населені пункти та їхні частини

 Ґурники — село в гміні Юзефув Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Ґурники — село в гміні Радошице Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґурники — частина міста Битом в Сілезькому воєводстві
 Ґурники — частина міста Стараховіце в Стараховицькому повіті Свентокшиського воєводства
 Ґурники — частина села Устроне в гміні Львувек-Шльонський Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґурники — частина села Мікошув у гміні Стшелін Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґурники — осада в гміні Охотниця-Дольна Новотарзького повіту Малопольського воєводства

Примітки